Denning bezeichnet:

 Denning (Marskrater), Krater auf dem Mars
 Denning (Mondkrater), Krater auf der Mondrückseite

Denning heißen die Orte
 Denning (Arkansas), Town im Franklin County, Arkansas
 Denning (New York), Town im Ulster County, New York
 Denning (Texas), Ort im San Augustine County, Texas
 Denning Township, Township im Franklin County, Illinois

 Denning (München), Ortsteil von München

Denning ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Denning (1899–1999), englischer Richter
 Chris Denning (* 1941), britisch-slowakischer DJ
 Dorothy E. Denning (* 1945), US-amerikanische Informatikerin

 Peter J. Denning (* 1942), US-amerikanischer Informatiker
 Richard Denning (1914–1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Troy Denning (* 1958), US-amerikanischer SF-Autor
 William Denning (1740–1819), US-amerikanischer Politiker
 William Frederick Denning (1848–1931), britischer Astronom

Siehe auch:
 Dennig
 Dening